Come What May (lied), een single uit 1952 van de Amerikaanse zangeres Patti Page
 Come What May (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2009